Кирилл Попов:
 Попов, Кирилл Андреевич (род. 1998) — российский баскетболист.
 Попов, Кирилл Егорович (1917—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Попов, Кирилл Михайлович (1854 или 1855 — ?) — русский государственный и общественный деятель.
 Попов, Кирилл Николаевич (ок. 1833—1893) — московский и алатырский купец первой гильдии, промышленник.